The Legend Lives On - box set amerykańskiego muzyka Raya Charlesa, wydany w 2008 roku. Pod tym samym tytułem, również w 2008 roku, ukazał się również kompilacyjny album oraz koncertowe DVD Charlesa.

Lista utworów 
Dysk 1

Dysk 2

Dysk 3

Box sety Raya Charlesa
Albumy muzyczne wydane w roku 2008